Brasil
Zona Oeste de Guaratinguetá
Zona Oeste de Manaus
Região Administrativa Oeste (Natal)
Zona Oeste (Rio de Janeiro)
Zona Oeste de São Paulo
Zona Oeste de Uberlândia

Desambiguações de topônimos